Радагаст:

 Радагаст (Радегаст) — легендарный западнославянский бог.
 Радагаст — персонаж легендариума Толкина, маг.